Hakenberg (Overijssel), een heuvel en een voormalig landgoed in de Nederlandse provincie Overijssel
Hakenberg (Lichtenau), een plaats in de gemeente Lichtenau in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hakenberg (Fehrbellin), een plaats in de gemeente Fehrbellin in de Duitse deelstaat Brandenburg
Siegessäule Hakenberg, een erezuil in deze plaats ter herdenking aan de Brandenburgse overwinning in de Slag bij Fehrbellin